Rehfeld ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Rehfeld (Falkenberg/Elster), ein Ortsteil der Stadt Falkenberg/Elster im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Rehfeld (Kyritz), ein Ortsteil der Stadt Kyritz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Rehfeld (Letschin), ein Ortsteil der Gemeinde Letschin im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

in Polen
 Rehfeld, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen, seit 1945: Grzechotki, Dorf im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Rehfeld, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Godziejewo, Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Rehfeld, Kreis Soldin, Brandenburg, seit 1945: Sarnik (Pełczyce), Dorf im Powiat Choszczeński, Woiwodschaft Westpommern 

in Russland
 Rehfeld, Kreis Insterburg, Ostpreußen, ab 1946: Боровое (Borowoje), untergegangenes Dorf in der Oblast Kaliningrad

Rehfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Rehfeld (* 1962), deutscher Fantasy-Schriftsteller
 Karl Friedrich Rehfeld (1735–1794), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Pamela Rehfeld (* 1965), deutsche Tänzerin
 Paul Rehfeld (1688–1753), deutscher lutherischer Geistlicher
 Walter Rehfeld (1859–1933), deutscher Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Dr. Rehfeld Fashion
 G. H. Rehfeld & Sohn, deutscher Kunstverlag
 Rehfeldt
 Rehfelde (Begriffsklärung)